Muntenegru este împărțit în 23 de unități administrative de ordinul întâi, numite colectiv comune (în muntenegreană: општина/opština). Dintre aceste 23 de unități, două au un statut oficial diferit: Municipiul Podgorica care conține și două comune urbane (градска општина, gradska opština) ca subdiviziuni: Comuna urbană Golubovci și Comuna urbană Tuzi, și Comuna Cetinje care are un titlu oficial distinct – „Fosta Capitală Regală Cetinje”.

Cele mai noi comune sunt comuna Petnjica și comuna Gusinje, formate în anii 2013 și 2014, respectiv.

Uniunea Comunelor din Muntenegru este asociația națională a autorităților locale din Muntenegru.


Lista comunelor

Vezi și
Lista orașelor din Muntenegru
ISO 3166-2:ME

Referințe

Legături externe
 Statistical Office of Montenegro - MONSTAT. Population census 2003
 Statistical Office of Montenegro - MONSTAT. Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro 2011. Population by age, sex, and type of settlement per municipality, as well as the most frequent name in Montenegro.
 Census of Population, Households and Dwellings in Montenegro, 2011 (preliminary data).

 
Diviziuni teritoriale ale Muntenegrului